

Geografia 
 Texel – isola nel gruppo delle isole Frisone Occidentali
Texel – municipalità dei Paesi Bassi
Texelgruppe – gruppo montuoso delle Alpi Venoste nelle Alpi Retiche orientali

Informatica 
 Texel – l'unità fondamentale della texture

Astronomia 
Texel – facula di Titano

Biologia 
Texel –  razza di pecora 
Texel – razza di porcellino d'India